Зоны Непала (). Ранее Непал делился на 14 административных зон  и 75 районов (). 14 административных зон были сгруппированы в пять регионов развития (). Каждый район возглавляется руководителем, который несет ответственность за поддержание законности, порядка и координации работы различных министерств в данном регионе.

По состоянию на 20 сентября 2015 года Непал делится на 7 провинций, которые были сформированы по новой Конституции, путём объединения существующих административных зон. Два района были поделены на две части, между двумя провинциями.

Зоны Непала